Il singolare del torneo di tennis Sarasota Grand Prix 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale Rick Meyer 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (semifinali)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Assente
 John Alexander (primo turno)

 Johan Kriek (campione)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Deon Joubert (secondo turno)
 Bill Scanlon (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sarasota Grand Prix 1979